Ліга чемпіонів КАФ 2018—2019 (офіційно 2018-19 Total CAF Champions League) — 55-й турнір між найкращими клубами африканських країн і 23-й у теперішньому форматі. Тріумфував вдруге поспіль туніський Есперанс. Переможець турніру здобув право зіграти у Клубному чемпіонаті світу 2019 та Суперкубку КАФ 2019.

Попередній раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 листопада/4 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 листопада/5 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 листопада/4 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 листопада/5 грудня 2018

|}

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/22 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/23 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/22 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/23 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/22 грудня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/23 грудня 2018

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/13 квітня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 квітня/4 травня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 квітня/4 травня 2019

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25/31 травня 2019

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Ліга чемпіонів КАФ на soccerway.com

2018 у футболі
2019 у футболі
Ліга чемпіонів КАФ
2019 в африканському спорті